Merasty est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1960), acteur autochtone canadien
Gary Merasty (né en 1964), homme politique canadien du Manitoba

Homonymie de patronyme